La Serie A1 1993 del Campionato italiano di baseball ha visto la partecipazione di dieci squadre e si è articolata su una stagione regolare di 36 partite (2 incontri settimanali, con un'andata e un ritorno), e una fase play-off a cui hanno avuto accesso le prime 4 classificate dopo la stagione regolare.
Ai play-off hanno preso parte anche le prime 2 classificate della Serie A2, che hanno sfidato la terza e la quarta dell’A1 nei quarti di finale al meglio delle cinque partite. Anche semifinali e finale sono state giocate al meglio delle cinque gare.
Inoltre la settima e l’ottava classificata della Serie A1 hanno affrontato la terza e la quarta dell’A2 nei play-out Promozione-Retrocessione.

Lo scudetto è andato al CFC Nettuno, che si è aggiudicato la finale con il Telemarket Rimini in cinque partite (3-2).

Farmascensori Crocetta Parma, Pro.Co.Mac. Collecchio e Security Service Roma sono retrocesse in Serie A2, mentre sono state promosse in Serie A1 Ottaviani Macerata, Artimec Verona e Riccio Costruzioni Caserta.

Classifiche finali

Stagione regolare

Quarti di finale

Semifinali

Finali scudetto

Risultati dei play-off

Risultati dei play-out

Note

Voci correlate 
Campionato italiano di baseball
Albo d'oro del campionato italiano di baseball

Collegamenti esterni 

Baseball nel 1993
Campionato italiano di baseball